Arie Lamme, Nederlands schilder
 Arie Johannes Lamme, Nederlands schilder en museumdirecteur
 Arnoldus Lamme, Nederlands schilder
 Benjamin Lamme, Amerikaans elektrotechnicus
 Bertha Lamme, Amerikaans elektrotechnicus
 Cornelia Lamme, Nederlands schilderes
 Harry Lamme, Nederlands waterpoloër
 Lamme (Jaya), een plaats in Indonesië
 Lamme (Blang Bintang), een plaats in Indonesië
 Lamme Goedzak, personage uit Tijl Uilenspiegel
 Lamme (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Nedersaksen